Виджанелло (Италия) — коммуна в Италии, регион Базиликата.
 Виджанелло (Франция) — коммуна во Франции, департамент Южная Корсика.